Vivir – album di Enrique Iglesias del 1991
 Vivir – singolo di Belinda del 2004, dall'album Belinda